Atentados de París puede hacer referencia a los siguientes ataques terroristas:
 Atentados de enero de 2015 en Francia:
 Atentado contra Charlie Hebdo, 7 de enero de 2015
 Tiroteo en Montrougue, 8 de enero de 2015
 Toma de rehenes en Porte de Vincennes, 9 de enero de 2015
 Atentados de París de noviembre de 2015, 13-14 de noviembre de 2015
 Ataque en París de enero de 2016, 7 de enero de 2016
 Atentado de París de 2017, 20 de abril de 2017
 Atentado de París de 12 de mayo de 2018, 12 de mayo de 2018
  Atentado contra la Jefatura de Policía de París, 3 de octubre de 2019
 Apuñalamiento de periodistas frente a la antigua sede de Charlie Hebdo, 25 de septiembre de 2020